Украинската Премиер Лига е най-високото ниво на украинския клубен футбол. Основана е под името Висша лига през 1991 г. след разпадането на СССР. През 2008 е реформирана в по-автономна част от Украинската Футболна Федерация и се преименува на Украинска Премиер Лига. Според класацията на УЕФА за футболните първенства е на 8-о място през юни 2012 г.

Шампиони и голмайстори

Шампиони

Източници 
 Официален сайт
 Профил в www.epfl-europeanleagues.com

Футбол в Украйна
Турнири по футбол